De Engelse voetbalclub Nottingham Forest FC speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Nottingham Forest

Nottingham Forest FC
Nottingham Forest FC